Laukkanen ist der Familienname folgender Personen:

 Janne Laukkanen (* 1970), finnischer Eishockeyspieler

 Jenna Laukkanen (* 1995), finnische Schwimmerin
 Juha Laukkanen (* 1969), finnischer Leichtathlet
 Kari Laukkanen (* 1963), finnischer Fußballtorhüter
 Mari Laukkanen, Geburtsname von Mari Eder (* 1987), finnische Biathletin und Skilangläuferin
 Tapio Laukkanen (* 1969), finnischer Rallyefahrer
 Teuvo Laukkanen (1919–2011), finnischer Skilangläufer